Banda Alegria e Aleijadinho do Pombal foi um grupo musical de forró eletrônico brasileiro.

Discografia
Banda alegria ao vivo		
Trem de emoção
Desejos

Bandas do Brasil
Bandas de forró eletrônico